Беляковский сельсовет

Курганская область 
 Беляковский сельсовет Частоозерского района (упразднён в 2022 году)

Свердловская область 
 Беляковский сельсовет Талицкого района (упразднён в 2017 году)